Beschluss steht für:

 eine abschließende Entscheidung
 Beschluss (deutsches Recht), eine bestimmte Form von Gerichtsentscheiden
 Beschluss (EU), ein Rechtsakt der Europäischen Union

Siehe auch: